Mozilla является многозначным термином, который используется по отношению к программам деятельности некоммерческой организации Mozilla Foundation и многим программным продуктам, разработанным в рамках этих программ.

Mozilla может означать:
 Кодовое имя Netscape Navigator
 Mozilla — сообщество.
 Mozilla Россия — российское сообщество Mozilla.
 Mozilla Foundation — некоммерческая организация
 Mozilla Corporation
 Mozilla Messaging
 Мозилла (талисман) — талисман (маскот) Mozilla Foundation и ныне закрывшейся Netscape Communications Corporation
 Строка, добавляемая к строкам User Agent со времён войны браузеров
 Mozilla application framework — платформа для создания приложений
 XULRunner (ранее «Gecko Runtime Environment») — реализация этой платформы для совместного использования программами.
 Mozilla Application Suite — комплект программ, построенных на этой платформе.
 (разг.) Браузер Mozilla Firefox.